Ebenthal (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, district Gänserndorf
 Ebenthal in Kärnten, een gemeente in het district Klagenfurt-Land in Karinthië, Oostenrijk